St. Peter’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Peter’s Episcopal Church (Alaska), ID-Nr. 79003762
 St. Peter’s Episcopal Church (Connecticut), ID-Nr. 79002644
 St. Peter’s Episcopal Church (Mississippi), ID-Nr. 75001049
 St. Peter’s Episcopal Church (Missouri), ID-Nr. 82003132
 St. Peter’s Episcopal Church (Nebraska), ID-Nr. 80002439
 St. Peter’s Episcopal Church (Nevada), ID-Nr. 78003215
 St. Peter’s Episcopal Church (Gloucester County, New Jersey), ID-Nr. 77000869
 St. Peter’s Episcopal Church (Middlesex County, New Jersey), ID-Nr. 77000885
 St. Peter’s Episcopal Church (Monmouth County, New Jersey), ID-Nr. 98000256
 St. Peter’s Episcopal Church (Ontario County, New York), ID-Nr. 96001389
 St. Peter’s Episcopal Church (Peekskill, New York), ID-Nr. 03000598
 St. Peter’s Episcopal Church (Port Chester, New York), ID-Nr. 06000260
 St. Peter’s Episcopal Church (Tennessee), ID-Nr. 79002448
 St. Peter’s Episcopal Church (Norfolk County, Virginia), ID-Nr. 10000445
 St. Peter’s Episcopal Church (Westmoreland County, Virginia), ID-Nr. 03001445
 St. Peter’s Episcopal Church (Washington), ID-Nr. 74001974
 St. Peter’s Episcopal Church (Wisconsin), ID-Nr. 74000089